

Wierzenia 
 Raj – biblijny ogród (Eden)
 Raj – kraina zmarłych (Niebo), w wielu religiach (patrz odmiany tamże)

Miejscowości w Polsce

 Według TERYT jest ich 20, w tym 2 podstawowe
 Raj – część miasta Bobowa
 Raj – część miasta Szubin
 Raj – część wsi Chomęciska Duże w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Stary Zamość 
 Raj – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Oporów
 Raj – część wsi Czarnożyły w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Czarnożyły
 Raj – część wsi Kraszkowice w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Wierzchlas
 Raj – część wsi Dzietrzkowice w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Łubnice
 Raj – część wsi Kowalówka w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Wieruszów
 Raj – część wsi Łapczyca w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Raj – część wsi Rzepiennik Suchy w  woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Rzepiennik Strzyżewski
 Raj – przysiółek wsi Kolonia Nadwiślańska w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Solec nad Wisłą
 Raj – część wsi Trześń w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Gorzyce
 Raj – część wsi Staniszewo w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy
 Raj – część wsi Górki Wielkie w woj. śląskim, w pow. cieszyński, w gminie Brenna
 Raj – część wsi Wierzbica w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Pilica
 Raj – przysiółek wsi Pawłów w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Nowy Korczyn
 Raj – część wsi Trzciniec w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Nagłowice
 Raj – kolonia wsi Krzcięcice w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sędziszów 
 Raj – część wsi Wymysłów w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka
 Raj – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Morąg

Miejscowości w Rosji 
 Raj – wieś w osiedlu wiejskim Prigorskoje rejonu smoleńskiego w obwodzie smoleńskim

Sztuki plastyczne 
 Raj – obraz Jacopa Tintoretta
 Raj – obraz Michaela Willmannna

Albumy muzyczne 
 Raj – płyta Jacka Bończyka, Mirosława Czyżykiewicza i Hadriana Filipa Tabęckiego
 Raj – płyta Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Gintrowskiego i Zygmunta Łapińskiego
 Raj – album studyjny zespołu The Dumplings
 Raj – album polskiej artystki The Pau

Single 
 „Raj” – singel Smolastego

Inne 
 Raj – osada średniowieczna w rejonie współczesnego miasta Rajgrodu w województwie podlaskim
 Raj – wapienna jaskinia krasowa położona w pobliżu Chęcin (Góry Świętokrzyskie) w województwie świętokrzyskim
 Raj – wieś w rejonie brzeżańskim, w obwodzie tarnopolskim, na Ukrainie
 Raj – wieś w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, w starostwie Dukszty.
 Ráj – część miasta Karwiny w kraju morawsko-śląskim, w Czechach
 Raj – program katolicki dla młodzieży emitowany w TVP1